Кларендон () — средневековая резиденция английских королей в Уилтшире, от названия которой происходят титулы, фамилии и топонимы:

Персоналии 
 Хайд, Эдуард, 1-й граф Кларендон (1609—1674) — влиятельный советник английских королей Карла I и Карла II, лорд-канцлер в первые годы Стюартовской Реставрации (1658-67 гг.), тесть короля Якова II, дед двух английских монархов.
 Кларендон, Джордж Вильерс (1800—1870) — один из министров торговли и лордов-наместников Ирландии.
 Кларендон, Лейшиа (род. 1991) — американская баскетболистка.

Топоним 
 Кларендон (Арканзас) — город, расположенный в округе Монро (штат Арканзас, США)
 Кларендон (округ, Южная Каролина) — административно-территориальный округ в штате Южная Каролина, США.
 Кларендон (Техас) — город, расположенный в округе Донли (штат Техас, США)
  — город в Ямайке.
  — населённый пункт в штате Виктория, Австралия.

Другое 
  — брусковый шрифт.